Miejscowości w USA:
 Millstadt – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Millstadt (ang. Millstadt Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair